9-й женский молодёжный чемпионат Европы по волейболу (финальный турнир) проходил с 26 августа по 2 сентября 1984 года в двух городах Франции (Шамальере и Клермон-Ферране) с участием 12 сборных команд, составленных из игроков не старше 19 лет. Чемпионский титул в 9-й раз подряд выиграла молодёжная сборная СССР.

Команды-участницы 
 Франция — команда страны-организатора;
 СССР, Болгария, Чехословакия, ГДР, Италия — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1982;
 Бельгия, Венгрия, Нидерланды,ФРГ, Швеция, Югославия — по результатам квалификации.

Квалификация 
Квалификация (отборочный турнир) чемпионата прошла в мае 1984 года. Были разыграны 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Франция (команда страны-организатора), СССР, Болгария, Чехословакия, ГДР, Италия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

По результатам отборочного турнира путёвки в финальную стадию чемпионата выиграли Бельгия, Венгрия, Нидерланды, ФРГ, Швеция, Югославия.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного и финального этапов. На предварительной стадии 12 команд-участниц были разбиты на 3 группы, в которых играли в один круг. По две лучшие команды из групп вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. В финальной группе команды играли с учётом матчей между собой на предварительной стадии.

По такой же системе итоговые 7—12-е места разыграли команды, занявшие в группах предварительного этапа 3—4-е места.

Предварительный этап 
Шамальер, Клермон-Ферран.

Группа А 

26 августа
 СССР — ФРГ 3:1 (15:9, 15:6, 14:16, 15:5); ГДР — Бельгия 3:0 (15:5, 15:8, 15:7).

27 августа
 СССР — Бельгия 3:2 (15:8, 11:15, 15:5, 9:15, 15:5); ГДР — ФРГ 3:1 (15:13, 9:15, 15:10, 15:7).

28 августа
 СССР — ГДР 3:2 (14:16, 12:15, 15:6, 15:3, 15:5); Бельгия — ФРГ 3:2 (17:15, 16:14, 11:15, 4:15, 15:3).

Группа В 

26 августа
 Италия — Швеция 3:0 (15:0, 15:8, 15:3); Болгария — Венгрия 3:1 (15:11, 14:16, 15:8, 15:10).

27 августа
 Болгария — Швеция 3:0 (15:0, 15:6, 16:14); Италия — Венгрия 3:1 (10:15, 15:9, 15:12, 15:10).

28 августа
 Венгрия — Швеция 3:0 (15:8, 15:7, 15:8); Италия — Болгария 3:1 (15:8, 16:14, 14:16, 15:5).

Группа С 

26 августа
 Югославия — Франция 3:0 (15:2, 15:12, 15:8); Чехословакия — Нидерланды 3:0 (15:9, 15:5, 15:13).

27 августа
 Нидерланды — Югославия 3:1 (15:11, 15:5, 2:15, 15:11); Чехословакия — Франция 3:1 (15:11, 15:13, 8:15, 15:9).

28 августа
 Чехословакия — Югославия 3:0 (15:5, 15:7, 15:6); Нидерланды — Франция 3:2 (13:15, 9:15, 16:14, 15:12, 15:10).

Классификационный раунд за 7—12 места 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Клермон-Ферран

30 августа
 ФРГ — Югославия 3:0 (15:7, 15:10, 15:10); Франция — Швеция 3:0 (15:13, 19:17, 15:6); Венгрия — Бельгия 3:2 (11:15, 15:2, 15:9, 13:15, 15:12).

31 августа
 Венгрия — Югославия 3:2 (6:15, 9:15, 15:8, 15:5, 15:13); Бельгия — Швеция 3:0 (15:12, 15:6, 16:14); ФРГ — Франция 3:1 (15:9, 15:12, 14:16, 15:12).

1 сентября
 Югославия — Швеция 3:0 (15:4, 15:13, 15:0); Франция — Бельгия 3:2 (15:12, 5:15, 10:15, 15:9, 15:11); ФРГ — Венгрия 3:0 (15:11, 15:9, 15:4).

2 сентября
 Югославия — Бельгия 3:2 (9:15, 15:9, 10:15, 15:12, 15:9); Венгрия — Франция 3:0 (15:12, 15:9, 15:9); ФРГ — Швеция 3:0 (15:7, 15:12, 15:13).

Финальный этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на предварительном этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Шамальер

30 августа
 Чехословакия — СССР 3:2 (13:15, 6:15, 15:6, 16:14, 15:3); Италия — Нидерланды 3:0 (15:11, 15:6, 15:4); Болгария — ГДР 3:1 (10:15, 15:12, 15:9, 15:6).

31 августа
 СССР — Нидерланды 3:0 (15:7, 15:2, 15:3); Италия — ГДР 3:1 (15:17, 15:13, 15:13, 15:7); Болгария — Чехословакия 3:1 (15:11, 8:15, 15:8, 15:8).

1 сентября
 ГДР — Нидерланды 3:1 (15:10, 15:3, 11:15, 15:13); СССР — Болгария 3:0 (15:10, 15:11, 15:7); Италия — Чехословакия 3:1 (15:11, 15:5, 10:15, 15:1).

2 сентября
 СССР — Италия 3:0 (15:13, 15:12, 15:6); Болгария — Нидерланды 3:1 (15:0, 10:15, 17:15, 15:10); Чехословакия — ГДР 3:1 (15:10, 10:15, 15:8, 17:15).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  СССР: Т.Баранова, Н.Белозёрова, Луиза Дианова, Диана Качалова, Наталья Козлова, Е.Малетько, К.Пархоменко, Е.Полухина, С.Ряполова, М.Савинова, Татьяна Сидоренко, М.Титоренко. Главный тренер — Михаил Омельченко.

  Италия.

  Чехословакия.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Европейской конфедерации волейбола
 Архив волейбольных результатов

1984
1984 год в волейболе
Чемпионаты Европы во Франции